Addaï Scher (1867-1915), archevêque catholique chaldéen et orientaliste ;
 Julia Scher (née en 1954), artiste américaine ;
 Paula Scher (née en 1948), graphiste et peintre américaine.